«Правдошукач» (, ) — всеукраїнська незалежна газета суспільно-політичної та літературно-художньої тематики. Виходить з 2008 року. Розміщує публікації українською (переважно), а також російською і англійською мовами.

Тематична спрямованість 

Публіцистика, журналістські розслідування. Проза, сатира. Листи читачів. Захист прав людини і вільного підприємництва. Критичний погляд на авторитети та можновладців, суди, прокуратуру, міліцію. Апологія креативного ідеалізму.

Вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань журналістами редакції друкованого засобу масової інформації, реалізація гарантованого Конституцією України і законодавством права кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації.

Формат 
За обсягом газета «Правдошукач» складається з 8-ми чорно-білих шпальт формату А3 (станом на 2013 р.). У перші два роки випуску газета складалася з 2-8 повнокольорових шпальт.

Випускається один раз на місяць, не рахуючи тематичних спецвипусків.

Середній тираж випуску — 2000 примірників.

Редколегія 

Склад редакційної колегії газети «Правдошукач» станом на 04.06.2013 р.: Юрій Шеляженко (голова редколегії), Вадим Гладчук, Олександр Кривенко, Володимир Малінін, Дмитро Савва, Дмитро Федоренко.

Примітки 

Всеукраїнські газети
Українськомовні газети
Російськомовні газети України
Англомовні газети України
Щомісячні газети
Засновані в Україні 2008